

En France 
La Garde nationale en France, créée le , est la somme des réserves opérationnelles de premier niveau des armées et formations rattachées, de la gendarmerie et de la réserve civile de la police nationale.

Auparavant, la Garde nationale était une milice créée à Paris lors de la Révolution française, en 1789, et qui a connu différentes évolutions :
 Garde nationale (France, 1789-1799), première Garde nationale créée en 1789 et qui fonctionne sans modification majeure jusqu'en  1827.
 Garde nationale (monarchie de Juillet), Garde nationale qui fonctionne sous la Monarchie de Juillet (1830-1848).
 Garde nationale (France, 1848), Gardes nationales de la Seconde République, dissoutes solennellement le .
 Garde nationale mobile, Gardes nationaux mobiles, également appelés les Mobiles ou familièrement Les Moblots qui étaient des auxiliaires de l'armée active à la défense des places fortes, villes, côtes, frontières de l'Empire, et du maintien de l'ordre intérieur.
 Garde nationale sédentaire, les Gardes nationaux sédentaires étaient également des auxiliaires de l'armée active à la défense des places fortes, villes, côtes, frontières de l'Empire, et du maintien de l'ordre intérieur.
 Garde nationale (France, 1870-1871), Garde nationale durant la Commune de Paris.
 Garde nationale de Paris, à l'œuvre durant le siège de Paris (voir également Fédération de la Garde nationale et Comité central de la Garde nationale).
 Garde nationale ou Milice africaine, Garde nationale en Algérie, durant la conquête de l'Algérie par la France, et qui deviendra la Milice africaine.

Dans d'autres pays

Historiques 
 Garde nationale portugaise, milice libérale fondée en 1823 et définitivement dissoute en 1847.
 Garde nationale républicaine, instituée au Portugal en 1801, puis dissoute ; elle est refondée en 1911 et réorganisée en .
 Garde nationale croate, armée régulière de l'état indépendant de Croatie ; fondée en 1941, elle disparait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une autre garde du même nom participe à la guerre de Croatie à  partir de 1991.
 Home Guard, formation paramilitaire instituée  au Royaume-Uni au début de la Seconde Guerre mondiale, afin de protéger le territoire national contre un éventuel débarquement allemand, l'Opération Seelöwe, qui n'aura finalement jamais lieu.
 Garde nationale serbe, créée en 1942 par le Gouvernement de salut national collaborant avec l'occupant allemand, qui rallie en 1944 Draža Mihailović.
 Garde nationale slovène, créée durant la Seconde Guerre mondiale, et organisée par les puissances européennes de l'Axe contre la résistance à l'occupation de la Yougoslavie.
 , a existé en 2003-2004.
 Garde nationale du Nicaragua, qui a existé de 1925 à 1979.
 Garde nationale (Salvador), Garde nationale du Salvador qui a existé entre 1912 et 1992.

Actuelles 
Actuellement, différents pays possèdent une Garde nationale :
 Garde nationale chypriote (il s'agit des forces armées du pays).
 Garde nationale des États-Unis, United States National Guard.
  
 
 Garde nationale du Mali
 
 Garde nationale du Mexique
 Garde nationale du Niger
 Garde nationale norvégienne
 Garde nationale de la Russie
 Garde nationale et nomade du Tchad
 Garde nationale, force militaire tunisienne
 Garde nationale de l'Ukraine
 Garde nationale du Venezuela

Voir aussi 

 
 

Unité militaire
Garde nationale (France)